Футболіст року у світі — спортивна нагорода, яка з 1982-го вручається англійським місячником World Soccer. Перед тим, у 1974—1981 роках, за референдум відповідало американське інформагентство United Press International. 1974-го, на честь 70-ліття від часу заснування ФІФА, спеціальна Комісія опитала фахівців, на основі відповідей яких були сформовані списки провідних гравців за 1904—1973 роки. Рекордсменами конкурсу є бразилець Пеле, португалець Криштіану Рональду та аргентинець Ліонель Мессі, в яких по 5 титулів. Найчастіше в топ-трійках опинявся той же Мессі — 13 разів.

Лауреати

Див. також 
 Золотий м'яч
 Золотий м'яч ФІФА
 Гравець року ФІФА
 Тренер року у світі

Джерела 
 Анатолій Скоробагатько. Спортивні опитування: Україна та світ. — К.: [самвидав], 2001. — 82 с.
 Газета «Український футбол» за 16 грудня 2014 року, № 96

Посилання 
 Інформація про конкурс у брошурі «Вісім міжнародних футбольних опитувань, про які ви нічого не чули»
 Лауреати 2020 року

Нагороди футболісту року